Poyferré est un nom propre qui fait référence à la noblesse française. Il peut désigner :

 Jean-Marie de Poyferré de Cère (1768-1858), un homme politique français ;
 Le château Léoville Poyferré, un domaine viticole situé à Saint-Julien-Beychevelle dans le département français de la Gironde. C'est un AOC saint-julien.

Patronyme français